Kreußler ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Wolfgang Bieglein-Kreußler († 1780), Fechtmeister in Jena
 Heinrich Wilhelm Kreußler (1690–1752), Fechtmeister in Jena
 Wilhelm Kreußler (1597–1673), deutscher Fechtmeister